Jorge Quesada ist der Name folgender Personen:

* Jorge Quesada (Fußballspieler) (1915–nach 1950), costa-ricanischer Fußballspieler
 Jorge Quesada (Moderner Fünfkämpfer) (* 1961), spanischer Moderner Fünfkampfer